Knapp steht für:

 Knapp (Familienname), Familienname

Unternehmen:
 Knapp (Unternehmen), österreichisches Logistikunternehmen mit Sitz in der Steiermark
 Knapp Verlag, Schweizer Buchverlag
 Wilhelm Knapp Verlag, deutscher Fachbuchverlag

Knapp ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Knapp (Lüdenscheid), Stadtteil von Lüdenscheid, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Knapp (Wackersberg), Ortsteil der Gemeinde Wackersberg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern

im Vereinigten Königreich:
 Knapp (Hampshire), England
 Knapp (Perthshire), Schottland

in den Vereinigten Staaten:
 Knapp (Illinois)
 Knapp (Louisiana)
 Knapp (Minnesota)
 Knapp (Washington)
 Knapp (West Virginia)
 Knapp (Wisconsin) im Dunn County
 Knapp (Town), Town(ship) im Jackson County

Siehe auch:
 Die Knapp-Familie 
 Pirron und Knapp
 Knappheit
 Knappes Gut
 Künstliche Knappheit
 Knappe (Begriffsklärung)
 Knap (Begriffsklärung)